Георгий Евангулов: Евангулов, Георгий Сергеевич (1894—1967) — поэт русской эмиграции.
 Евангулов, Георгий Люцианович (1930—2021) — советский и российский тренер по прыжкам в воду, тренер сборной СССР, заслуженный тренер РСФСР.